Ходоша има више значења:

 Ходоша (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Ходоша (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Општина Ходоша (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији